Элева́тор — (, буквально — поднимающий, от  — поднимаю):
 Элеватор — сооружение для хранения зерна.
 Волгоградский элеватор — исторический памятник в Волгограде.
 Челябинский элеватор — объект культурного наследия в Челябинске.
 Элеватор — транспортёр для подъёма сыпучих грузов.
 Элеватор — медицинский инструмент.
 Элеватор — подъёмник, транспортирующий самолёты из ангара на полётную палубу и обратно.
 Элеватор — водоструйный элеватор предназначен для понижения температуры сетевого теплоносителя, поступающего из сетей теплоцентрали, за счёт частичного смешивания с водой, поступающей из обратного трубопровода системы отопления дома, и организации циркуляции теплоносителя в системе отопления дома.

Населённые пункты 
 Элеватор — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Элеватор — посёлок в Усманском районе Липецкой области.
 Элеватор — бывший посёлок, ныне микрорайон города Твери.
 Элеватор — район города Улан-Удэ.